

Cinema 
 Wild Honey – film del 1918 diretto da Francis J. Grandon
 Miele silvestre (Wild Honey) – film del 1922 diretto da Wesley Ruggles

Musica 
 Wild Honey – album dei The Beach Boys del 1967
 Wild Honey – singolo dei The Beach Boys del 1967, dall'album Wild Honey